Севастья́новка — топоним.

Населённые пункты 
 Севастьяновка — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Севастьяновка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Севастьяновка — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Севастьяновка — «русское» название немецкой колонии Антон Камышинского уезда Саратовской губернии.

Другое 
 Севастьяновка — остановочный пункт на железнодорожной линии Христиновка — Казатин в Черкасской области Украины.
 Севастьяновка — река в Ленинградской области.

Примечания